Jevgenij Vitaljevič Davidov (), ruski hokejist, * 27. maj 1967, Čeljabinsk, Čeljabinska oblast, Rusija.

Davidov je začel pri klubu iz rodnega mesta Traktor Čeljabinsk v sovjetski ligi, po dveh sezonah pa je prestopil h klubu CSKA Moskva. Leta 1989 ga je na izboru izbral NHL klub Winnipeg Jets, za katerega je zaigral v sezoni 1991/92. V ligi NHL je igral še za kluba Florida Panthers in Ottawa Senators, po sezoni v nižji ligi IHL pa se je vrnil v Evropo, kjer je igral v švicarski, francoski, švedski, ruski, finski, nemški, italijanski in nemški ligi za veliko število klubov.   

Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992, na katerih je osvojil zlato medaljo, sam pa je na osmih tekmah dosegel po tri gole in podaje, ter Svetovnem prvenstvu 1990, kjer je prav tako osvojil zlato medaljo, sam je dosegel pet golov in štiri podaje na devetih tekmah.

Pregled kariere 

|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 85
|
| 5
| 4
| 0
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 39
| 11
| 5
| 16
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 86
|
| 7
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 32
| 11
| 2
| 13
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 44
| 16
| 7
| 23
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 35
| 9
| 7
| 16
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 44
| 17
| 6
| 23
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 9
| 5
| 4
| 9
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 44
| 10
| 10
| 20
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 91/92
|
| 27
| 13
| 12
| 25
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 3
| 3
| 6
|
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 91/92
|
| 12
| 4
| 3
| 7
| +7
| 8
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 92/93
|
| 79
| 28
| 21
| 49
| -2
| 66
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 93/94
|
| 21
| 2
| 6
| 8
| -3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 93/94
|
| 40
| 5
| 7
| 12
| -6
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 94/95
|
| 3
| 1
| 2
| 3
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Diego Gulls
| IHL
| 94/95
|
| 11
| 2
| 1
| 3
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Wolves
| IHL
| 94/95
|
| 18
| 10
| 12
| 22
|
| 26
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| EHC Olten
| Švicarska 2. liga
| 95/96
|
| 7
| 7
| 7
| 14
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Amiens
| Francoska liga
| 95/96
|
| 3
| 3
| 0
| 3
|
| 4
|
| 13
| 15
| 9
| 24
|
| 54
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 46
| 30
| 18
| 48
|
| 103
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 40
| 17
| 16
| 33
| +5
| 32
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| -4
| 0
|-
| Ak Bars Kazan
| Ruska liga
| 98/99
|
| 14
| 2
| 2
| 4
|
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ak Bars Kazan
| Ruska liga
| 98/99
|
| 14
| 2
| 2
| 4
|
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ak Bars Kazan
| Evropska liga
| 98/99
|
| 4
| 0
| 4
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Zug
| Evropska liga
| 98/99
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| -2
| 0
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| EV Zug
| Švicarska liga
| 98/99
|
| 11
| 4
| 3
| 7
|
| 4
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| EHC Olten
| Švicarska 2. liga
| 99/00
|
| 36
| 26
| 30
| 56
|
| 70
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|-
| EHC Olten
| Švicarska 2. liga
| 00/01
|
| 40
| 31
| 48
| 79
|
| 18
|
| 4
| 3
| 4
| 7
|
| 12
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 01/02
|
| 7
| 2
| 1
| 3
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berlin Capitals
| Nemška liga
| 01/02
|
| 34
| 5
| 9
| 14
| -13
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berlin Capitals
| Nemška liga - Abstiegsrunde
| 01/02
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Ruska liga
| 02/03
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Milano
| Italijanska liga
| 02/03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Milano
| Kontinentalni pokal
| 02/03
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Velkom
| Ruska 3. liga
| 03/04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olofströms IK
| Švedska liga
| 03/04
|
| 12
| 3
| 3
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Titan Klin
| Ruska 3. liga
| 04/05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 764
| bgcolor="#7FFF00" | 290
| bgcolor="#7FFF00" | 252
| bgcolor="#7FFF00" | 542
| bgcolor="#7FFF00" | -15
| bgcolor="#7FFF00" | 647
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" | -5
| bgcolor="#7FFF00" | 80
|}

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Winnipeg Jets)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1989
Hokejisti Traktor Čeljabinsk
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Winnipeg Jets
Hokejisti Florida Panthers
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti San Diego Gulls
Hokejisti Chicago Wolves
Hokejisti EHC Olten
Hokejisti HC Amiens
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti Ak Bars Kazan
Hokejisti EV Zug
Hokejisti Kärpät Oulu
Hokejisti Berlin Capitals
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti HC Milano
Hokejisti Velkom
Hokejisti Olofströms IK
Hokejisti Titan Klin
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih